Estrella (het Spaanse woord voor "ster") kan verwijzen naar:
Estrella (rivier), een rivier in Costa Rica
Estrella (dialect), een dialect van het Cabécar-volk in Costa Rica
Estrella (metrostation) van de metro van Madrid
Estrella (spoordienst), een spoordienst in Spanje
SV Estrella, een voetbalclub uit Aruba
Cerro de la Estrella, een heuvel bij Mexico-Stad 
Personen
Estrella (zangeres), Duits zangeres
Estrella (personage), personage uit de James Bond-film Spectre
Estrella Acosta, Cubaans countryzangeres
Estrella Alfon, Filipijns schrijfster
Estrella Cabeza Candela, Spaans tennisster
Estrella Morente, Spaans flamencozangeres
Conrado Estrella, Filipijns politicus
Linda Estrella, Filipijns actrice
Biersoorten
Estrella Damm, Spaanse biersoort
Estrella Galicia, Spaanse biersoort
Estrella de Levante, Spaanse biersoort
Zie ook
La Estrella (doorverwijspagina)